Sandgate kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sandgate, Queensland, ort, Brisbane,

Storbritannien 

 Sandgate (ort), England, Kent, 
 Sandgate (parish), England, Kent, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar